Конакрі — місто, столиця Гвінеї
 Конакрі — провінція у Гвінеї